Főjelentés
 Dr. Fu Manchu vagy Fu-Manchu kitalált személy, gonosztevő, Sax Rohmer angol író kalandregényeinek főszereplője.

További jelentések

 Fu Manchu: amerikai stoner rock együttes 
 Fu Manchu: David Bamberg angol-amerikai bűvész és illuzionista (1904–1974) művészneve
 Fu Manchu (1993): Charles Thompson, alias Frank Black / Black Francis amerikai rockzenész dala (1993)
 Fu Manchu-bajusz: kínai stílusú, kétfelé lelógó bajusz, Fu Manchu filmbeli megformálói viselték
 Fu Manchu: egy számítógép-vírus

Hasonló szó
 Fu-manjū (麩まんじゅう) japán nyers ételfajta